peut désigner :

 , le titre américain des versions  et Super Nintendo du jeu vidéo d'action , sorti en 1993 ;
 , le titre américain du film Le Dictateur d'Allan Dwan, sorti en 1919 ;
 , un film de  sorti en 2012.

Voir aussi